Гран-при Испании 1996 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на трассе Каталуния-Монтмело в Испании. Соревнования состоялись 2 июня 1996 года.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:45,517
 Поул-позиция: Деймон Хилл 1:20,650
 На протяжении всей гонки шёл ливень.
 Сало был дисквалифицирован за смену автомобиля после начала прогревочного круга.
 Первые очки: Педру Динис.
 Первая победа Михаэля Шумахера за Феррари.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании